Qassiarsuk bezeichnet:
 Qassiarsuk, Ort im Distrikt Narsaq, Grönland
 Qassiarsuk (Bucht, Aasiaat), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qassiarsuk (Bucht, Kangaatsiaq) (Pinsehavn), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qassiarsuk (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qassiarsuk (Bucht, Appasiorfik), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qassiarsuk (Bucht, Timmik), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qassiarsuk (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland